Чемпионат мира по баскетболу среди молодёжных команд (юноши до 21 лет) — упразднённый баскетбольный турнир. Проводился ФИБА Азия каждые 4 года до 2004, когда организация решила упразднить турнир в этой возрастной категории (до 20 лет). В турнире принимали участие молодёжные национальные сборные всех стран-членов ФИБА Азия.

Победители и призёры

Количество медалей

Ссылки 

Чемпионаты Азии по баскетболу среди юношей до 20 лет
Молодёжные чемпионаты Азии по баскетболу